Усьма под этим названием могут подразумевать растения:

 Вайда красильная
 Рукола